Guasón se refiere al término que puede ser:

 Guasón (personaje) o Joker, personaje de historieta, archi-villano enemigo de Batman.
El Guasón (novela gráfica), mini-serie basada en el personaje.
Guasón (película), película de 2019 basada en el personaje.
Guasón (Tetralogía Burton-Schumacher), personaje de la saga cinematográfica.
 El Guasón, un naipe de la baraja inglesa, equivalente al comodín.
 «Guasones», banda de rock argentina.
 Guasones (álbum), Álbum de la banda de rock argentina guasones.